Arraiolos (gemeente), een gemeente in het Portugese district Évora
Arraiolos (freguesia), een plaats in de Portugese gemeente Arraiolos